

Musique 
On distingue :
 la harpe, un instrument de musique à cordes pincées, dont :
la harpe du Trinity College, appelée aussi harpe de Brian Boru, est un instrument médiéval exposé au Trinity College de Dublin ;
la harpe triple, à trois rangées de cordes, inventée en Italie vers 1590, arrivée en Grande-Bretagne au milieu du , et considérée comme un symbole national au Pays de Galles ;
la harpe celtique, répandue en Irlande (cláirseach), en Écosse (clársach), au Pays de Galles (telyn), en Bretagne (telenn) et en Galice (Espagne), pour jouer et accompagner la musique celtique ;
la harpe paraguayenne, instrument musical national du Paraguay ;
la harpe laser, un instrument de musique électronique ;
la harpe éolienne, un instrument de musique « joué » par le vent.

Architecture 
La harpe, un élément d'architecture.

Zoologie 
Le genre de mollusques Harpa, et en particulier l’espèce Harpa harpa, est appelé « Harpe ».

Astronomie 
La Harpe de George, une constellation tombée en désuétude.

Patronymie
 Josef Harpe (1887-1968) est un général allemand de la Seconde Guerre mondiale.

Voir aussi